El término Ronda Norte hace referencia a varias vías de circunvalación:

;
;
;
;
;
;
.